Обљај може да се односи на:

 Обљај, насеље у општини Босанско Грахово, Федерација БиХ, БиХ
 Велики Обљај, насеље у граду Глини, Банија, Република Хрватска
 Мали Обљај, насеље у граду Глини, Банија, Република Хрватска

или

 Обљај (брдо), брдо изнад насеља Крш, Косињ, општина Перушић, Лика, Република Хрватска